L'Open de Pittsburgh 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash Open de Pittsburgh qui se déroule du  au  à Pittsburgh. Le tournoi fait partie de la catégorie International 25 et il est doté de  de prix.

Karim Abdel Gawad remporte le septième titre de sa carrière en s'imposant face à la tête de série  Alister Walker.

Dotation et points pour le classement PSA 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Pittsburgh

Liens externes 
Saison 2014 de la PSA

2014
Squash en 2014
Sport aux États-Unis en janvier 2014
Sport aux États-Unis en février 2014